Чарльз Хоуз (; 12 октября 1863, Хартфордшир — 14 ноября 1929) — британский колониальный администратор, зоолог, этнолог и фотограф.

Биография 
Родился 12 октября 1863 года в Хартфордшире, Великобритания; получил образование в школе Фелстед в Эссексе. Поступив в Клэр-колледж в Кембридже в 1882 году, почти сразу же перешёл в Джизус-колледж, а затем он покинул Кембридж без получения диплома. С 1884 года находился на государственной службе на Калимантане в подчинении у Чарльза Брука. В 1900 году получил звание почётного доктора наук в Кембриджского университета. В 1907 году вышел на пенсию и вернулся в Англию. В 1916 году был назначен суперинтендантом военного завода в Кингс-Линне; в 1918 году стал председателем следственной комиссии по хлопкоочистительным фабрикам. В 1926 году был избран почётным членом Джизус-колледжа.

Научная деятельность 
Результаты исследований Хоуза значительно расширили знания о животном мире и этнографии Саравака. Его наблюдения и эксперименты привели к решению проблемы авитаминоза у жителей Калимантана, который, как было установлено, развивается от употребления белого очищенного от шелухи риса. Хоуз собрал большое количество ботанических, зоологических, геологических и этнографических коллекций, которые хранятся во многих музеях мира, а также составил карту  района Мири и стал первооткрывателем нефтяных месторождений на Калимантане.

Совместно с другим британским учёным — антропологом Альфредом Хэддоном (1855—1940) — ввёл в научный оборот понятие «клемантаны» в качестве обобщающего названия для группы близких по хозяйственному и этнокультурному укладу даякских народностей этого региона: мурутов, калабитов, бидаю, себопов, бараванов, меланау и ряда других.

В честь Хоуза названы разные виды животных (земноводные, птицы, млекопитающие) и горный массив на острове Калимантан ().

Публикации 
 
 
 Hose C. Fifty Years of Romance and Research of a Jungle-Wallah at Large, 1927

Примечания

Литература 
 
 
 
 Малые народы Индонезии, Малайзии и Филиппин. Izd-vo "Nauka, " Glav. red. vostochnoĭ lit-ry, 1982 — Стр.255